Sas (Sarroca de Bellera), poble ribagorçà del municipi de Sarroca de Bellera (Pallars Jussà)
 SAS o Scandinavian Airlines System, aerolínia multinacional 
 Hasan Gökhan Şaş (1976), futbolista turc
 Batlliu de Sas, territori d'origen medieval, que donà pas al municipi de Benés (Alta Ribagorça)
 Coll de Sas, coll al municipi de Sarroca de Bellera (Pallars Jussà)
 Font de Sas, font a la vall de Mosquera, a la serra d'Espadà, al municipi d'Assuévar (Alt Palància)
 Special Air Service és una unitat de forces especials de l'exèrcit britànic